Список млекопитающих, обитающих на территории Испании, включая Канарские острова и Балеарские острова (западная Европа).

Из 126 указанных в таблице видов, 3 находятся под критической угрозой, 7 находятся под угрозой исчезновения, 7 являются уязвимыми, 10 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Природа Испании
Списки:Испания